Een balg is in de basis een (geplooid) stuk leer, ruwe huid of rubber. De term wordt gebruikt voor verschillende objecten in verschillende disciplines.

 Zoölogisch specimen, een voor duurzaam behoud geprepareerde vogel of zoogdier, in feite de geprepareerde huid van het dier
 Balg (valkerij), een stukje pels dat over de grond wordt getrokken
 Balg, een apparaat of onderdeel dat wordt gebruikt voor het blazen of zuigen van lucht
Blaasbalg, een balg die wordt gebruikt om vuur aan te wakkeren 
Balginstrumenten, muziekinstrumenten waarvoor gebruikt wordt gemaakt van een blaasbalg
 Vouwbalg, een beschermhoes voor bewegende delen.
 Kruisbalgregelaar, instrument uit de meet- en regeltechniek 
 Balg (optica), instrument in de fotografie bedoeld voor de afscherming van de lichtbundel 
 Balg (zandplaat), een zandplaat in de Waddenzee
 Balg (Baden-Baden), een plaats in Duitsland